Il doppio del torneo di tennis Trofeo Paolo Corazzi 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Eduardo Schwank e Dušan Vemić che hanno battuto in finale Florin Mergea e Horia Tecău 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali)
 Rik De Voest /  Łukasz Kubot (primo turno)

 James Cerretani /  Travis Parrott (primo turno)
 Dick Norman /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Trofeo Paolo Corazzi 2008